Ciclo Brayton
 Brayton (Iowa)

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos